— японский суффикс, придающий смысл умение обращаться с тем, после чего стоит суффикс; китаизм.

 Дзюцу (Наруто)
 Бадзюцу — навык верховой езды
 Будзюцу — древние японские боевые искусства
 Бодзюцу — техника владения боевым посохом-бо
 Иайдзюцу/Баттодзюцу — техника мгновенного обнажения меча и атаки
 Дзю-дзюцу — «мягкий» навык безоружного боя
 Камадзюцу — навык ведения боя с помощью серпа-кама
 Кэндзюцу — навык боя на мечах
 Кусаригамадзюцу — техника боевого владения серпом на цепи
 Кюдзюцу — техника стрельбы из японского лука
 Нагинатадзюцу — навык владения нагинатой
 Ниндзюцу — боевые техники и практики синоби
 Рёто-дзюцу — навык ведения боя двумя мечами (длинным и коротким) одновременно
 Сайдзюцу — навык обращения с боевым трезубцем-саи
 Суйэйдзюцу — техники перемещения и ведения боя в воде.
 Сюрикэндзюцу — практика метания лезвий-сюрикенов
 Тэссэндзюцу — техника ведения боя с применением боевого веера
 Тайдзюцу — безоружный стиль ведения боя
 Тонфадзюцу — навык ведения боя с применением холодного дробящего оружия-тонфы